Termenul Borken poate să însemne:
 Borken (district)
 Borken oraș din Renania de Nord-Westfalia
 Borken (Hessen) oraș din districtul rural Schwalm-Eder-Kreis din landul Hessa